

Astronomia 
 Cratere Lovelace – cratere lunare

Cinema 
 Lovelace – film del 2013 diretto da Robert Epstein e Jeffrey Friedman
 Linda Lovelace for President – film del 1975, diretto da Claudio Guzmán e Arthur Marks

Persone 
 Ada Lovelace, Augusta Ada Byron (1815-1852) – matematica e prima informatica della storia inglese
 Delos W. Lovelace (1894-1967) – scrittore e giornalista statunitense
 Earl Lovelace (1935) – scrittore, drammaturgo e giornalista trinidadiano
 John Lovelace, IV barone Lovelace (1672-1709) – governatore del New Jersey e di New York
 Linda Lovelace (1949-2002) – attrice pornografica statunitense
 Richard Lovelace (1618-1657) – poeta inglese
 Stacey Lovelace (1974) – cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense

Personaggi immaginari 
 Simon Lovelace – personaggio della tetralogia di Bartimeus